Кубок АФК () — второй по значимости клубный футбольный турнир, проводимый Азиатской конфедерацией футбола (АФК) среди победителей и призёров чемпионатов и обладателей Кубков стран, уровень развития футбола в которых не достаточно высок для участия в Лиге чемпионов АФК.

Формат 

В 2009 году формат и состав участников Лиги чемпионов АФК, главного клубного турнира АФК, претерпел существенные изменения. Из состава участников Лиги чемпионов были исключены клубы Вьетнама, Ирака, Кувейта и Сирии, клубы из этих стран теперь принимают участие в Кубке АФК. Кроме того, клубы, не прошедшие квалификационный раунд Лиги чемпионов, также принимают участие в Кубке АФК, в 2009 году таких клубов было 3.

В групповом раунде принимают участие 32 клуба, разбитые на 8 групп (5 групп для Западной и 3 — для Восточной Азии) по 4 команды; по 2 лучшие проходят в плей-офф.

* Клуб, проигравший в квалификационном раунде Лиги чемпионов и принявший участие в Кубке АФК.
× Клуб, победивший в квалификационном раунде Лиги чемпионов и соответственно не принявший участие в Кубке АФК.
+ Клуб-финалист Кубка АФК предыдущего сезона, проигравший в квалификационном раунде Лиги чемпионов и принявший участие в Кубке АФК.
# Один из участников — клуб-финалист Кубка АФК предыдущего сезона — должен был участвовать в квалификационном раунде Лиги чемпионов, но не был допущен и принял участие в Кубке АФК.
° Клубы Ирака были отстранены от участия.

Финалы

Победители и финалисты

По странам

Ссылки 
 Кубок АФК на сайте АФК 
 Русскоязычная версия
 Статистика Кубка АФК на сайте RSSSF